Bouquiniste est le nom :
 de l'un des bouquinistes de Paris, libraires de livres anciens et d'occasion, présents sur une grande partie des quais de Seine à Paris.
 plus généralement, d'un libraire de livres anciens et d'occasion.